Lithium — латинська назва хімічного елемента літію.
  — рід піщаних ос.
 Lithium — український літературно-художній альманах.
 Lithium — пісня гурту Evanescence
 Lithium — пісня гурту Nirvana